En ichtyologie, le nom vernaculaire poisson-dragon désigne plusieurs espèces de poissons de l'ordre des Stomiiformes, se trouvant dans les eaux profondes de la zone mésopélagique.

Dentition 
Une étude publiée en 2019 montre, à partir de  prélevées sur  Aristostomias scintillans, qu'ils ont comme chez la plupart des espèces une couche interne de dentine, mais qui est chez cette espèce  entourée d’une couche externe d'un émail particulier, qui contient des nanocristaux absorbant la lumière, ce qui camoufle la dentition à ses proies luminescentes.

Le reste de la bouche est noir de jais et c'est probablement aussi pour cette raison que ses dents sont plus fines que celle de tous les autres prédateurs. Cette espèce ne mesure que  environ de long, mais peut tuer une proie faisant la moitié de sa taille ; cette découverte présente un intérêt en termes de biomimétisme.

Liste des espèces 
 Genre Aristostomias
 Aristostomias grimaldii
 Aristostomias lunifer
 Aristostomias polydactylus
 Aristostomias scintillans
 Aristostomias tittmanni
 Aristostomias xenostoma
 Genre Idiacanthus
 Idiacanthus antrostomus
 Idiacanthus atlanticus
 Idiacanthus fasciola
 Genre Malacosteus
 Malacosteus australis
 Malacosteus niger
 Genre Pachystomias
 Pachystomias microdon
 Genre Stomias
 Stomias affinis
 Stomias atriventer
 Stomias boa
 Stomias brevibarbatus
 Stomias danae
 Stomias gracilis
 Stomias lampropeltis
 Stomias longibarbatus
 Stomias nebulosus

Galerie d'images

Notes et références 

Poisson (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu
Taxon intéressant la biomimétique